Old People's Home bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old People's Home (Florida), ID-Nr. 00001198
 Old People's Home (Nebraska), ID-Nr. 87001182